Забродь (укр. Забрідь) — топоним.

 Забродь — село в Хустском районе Закарпатской области Украины.
 Забродь — село в Ужгородском районе Закарпатской области Украины.

См. также 
 Заброд 
 Заброды 
 Забродье